Leers (Frankrijk), een gemeente in het Franse Noorderdepartement
Leers-Nord, een deelgemeente van de Belgische gemeente Steenput
Leers-et-Fosteau, een deelgemeente van de Belgische gemeente Thuin
Gerd Leers, een Nederlands politicus voor het CDA